Флаг муниципального образования село Нахо́дка Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 марта 2010 года решением Собрания депутатов муниципального образования село Находка № 12 и 23 апреля 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6035.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с изображением посередине фигур герба села Находка: белой восьмилучевой звезды с лучами попеременно короткими и длинными, и четырёх жёлтых рыб, диагонально обращённых к звезде».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба села Находка.

История места, где был основан посёлок Находка, начинается с момента, когда экспедиция Главного Гидрографического управления России 1894—1896 годов под руководством Андрея Ипполитовича Вилькицкого, исследующая Ямальский Север, неожиданно нашла удобную бухту. Именно с этого момента на картах и появилось название Находка. На флаге села этот исторический факт аллегорически отражён восьмилучевой звездой, созвучной изображению розы ветров — символ картографии и путешествий.

Звезда — традиционный символ путеводности, постоянства, света и просвещения.

Рыбы, плывущие к звезде, усиливают символику названия муниципального образования — Находка.

Жители современного поселения в основном ведут традиционный образ жизни, и одним из основных занятий местных жителей является рыбный промысел, о чём на флаге говорит изображение жёлтых рыб.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Голубой цвет — символ чести, благородства, возвышенных устремлений; цвет водных просторов и бескрайнего синего неба.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания